Haidy ist eine Form des Namens Heidi und der Name von:

 Haidy Montaser (هايدي منتصر), ägyptische christliche Sängerin
 Gordon Haidy (1928–2004), US-amerikanischer Eishockeyspieler